Het tennistoernooi Australian Open werd in 1989 bij de vrouwen voor de 63e keer gehouden. De als eerste geplaatste West-Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als vijfde geplaatste Tsjechoslowaakse Helena Suková met 6-4 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1989